Le nom Dipanda peut désigner :

 Adrien Dipanda (1988-), handballeur français ;
 Aser Pierrick Dipanda (1989-), footballeur camerounais jouant en Inde ;
 Charlotte Dipanda (1985-), musicienne et chanteuse camerounaise.
 Alexis Dipanda Mouelle (1942-), magistrat camerounais